Název Vranice má více sídel:
 Vranice (Zbizuby), část obce Zbizuby v okrese Kutná Hora
 Vranice (Píšť), část obce Píšť v okrese Pelhřimov
 Vranice (Jarošov), osada u obce Jarošov v okrese Svitavy

Externí odkazy